Saint-Martial pode se referir a:
 Saint-Martial (Ardèche)
 Saint-Martial (Cantal)
 Saint-Martial (Charente)
 Saint-Martial (Charente-Maritime)
 Saint-Martial (Gard)
 Saint-Martial (Gironde)

Desambiguações de topônimos